— японське прізвище.

Відомі носії 
 Ямаґуті Гоген (1909–1989) — відомий майстер та викладач карате.
 Ямаґуті Горо (1933–1999) — японський музикант, виконавець на сякухаті.
 Ямаґуті Каппей ( 1945) — японський актор.
 Ямаґуті Кейдзі ( 1974) — японський боксер-професіонал.
 Ямаґуті Масао ( 1931) — японський антрополог.
 Ямаґуті Сусуму — японський буддолог.
 Ямаґуті Такесі ( 1989) — японський борець вільного стилю, призер чемпіонатів Азії.
 Ямаґуті Тамона (1892–1942) — віце-адмірал (посмертно) Японського Імператорського флоту, командир 2-й дивізії авіаносців.
 Ямаґуті Цутому (1916–2010) — японець, відомий тим, що пережив обидва атомні бомбардування Японії.
 Ямаґуті Юдзі — японський сценарист та режисер аніме.

Топоніми 

 Ямаґуті — місто в Японії, у префектурі Ямаґуті.
 Ямаґуті — префектура в Японії, на заході острова Хоншю.

Японські прізвища